Полуяхтов — фамилия; имеет женскую форму Полуяхтова.
 Полуяхтов, Борис Леонидович (1934—2014) — российский политик.
 Полуяхтов, Владимир Александрович (род. 1989) — российский футболист.